Ива́н Андре́евич Орло́в — русские имя, отчество и фамилия. Известные носители:
 Орлов, Иван Андреевич (?—1890) — писатель, магистр Санкт-Петербургской Духовной Академии.
 Орлов, Иван Андреевич (1918—1990) — советский генерал майор, начальник ВПУ МВД СССР.